Il existe  de l'Union européenne de plus de . Les chiffres cités ne concernent que les villes (municipalités ou communes) sans les banlieues et ne correspondent pas à la population des agglomérations, aires ou régions urbaines. Les capitales sont en gras. Par ailleurs, il existe  urbaines de plus d' d'habitants.

Classement des aires urbaines 

Le classement des villes par aire urbaines diffère du classement des villes par communes administratives.

Classement des villes

Nombre de villes et communes de plus de  habitants par pays 

Comme dans le classement ci-dessus, le nom des villes capitales de pays sont en gras :

 Seule Malte n'a pas de ville de plus de  au  : la ville la plus grande, Birkirkara, est peuplée de .

Sources

Références 
 Sauf mention explicite contraire, les données proviennent du site City Population
 Les données pour les villes de France proviennent des métadonnées du modèle  mis à jour automatiquement chaque année

Compléments

Articles connexes 
 Géographie de l'Union européenne
 Liste des noms français des villes européennes
 Liste des agglomérations d'Europe

Union européenne
Villes
Démographie dans l'Union européenne